Кей-Кавус I или Кейкавус I (; «Изз ад-дин Кейкавус»; ) — султан Рума в 1211—1219 годах. Являлся старшим сыном Кей-Хосрова I.

Наследник 
После убийства отца в сражении два младших брата Кавуса: Кейкубад и Кайферидан начали оспаривать его права на престол. Кейкубад опирался на правителя Киликийского царства Левона II и правителя Эрзерумского эмирата. Кайферидан обосновался в Анталье, где ожидал подмоги от Кипра.

Большинство эмиров султаната поддержала Кавуса, имевшего опорным пунктом город Малатья. После этого он осадил Кайсери и Конью, в итоге заставив Левона сдать эти города. Кейкубаду пришлось бежать в Анкару, где он ожидал помощи от туркменских племён Кастамону, но Кавусу к 1213 году удалось пленить обоих братьев.

Во время войны за власть, будущий султан заключил мирный договор с убийцей собственного отца — никейским императором Феодором I Ласкарисом, хотя туркмены и потом продолжали свои набеги на ромейские земли.

Завоевание Синопа 
После того, как в 1214 году под власть султаната была возвращена Анталья, Кавус озаботился выходом к Чёрному морю. В 1214 году, находясь в Сивасе, правитель получил информацию о том, что Синоп перешёл под власть Трапезундской империи, а один из её правителей — Алексей Великий Комнин — ежедневно охотится и пирует в городских окрестностях.

Туда был отправлен отряд, пленивший христианского государя. В это время сельджуки подступили к Синопу, чьи жители не хотели сдавать город мусульманам. Тогда Кей-Кавус приказал пытать Алексея на глазах осаждённых, и император сам начал просить своих подданных о сдаче. В итоге город был сдан на следующих условиях: Великий Комнин будет освобождён, а горожане покинут Синоп со своим имуществом. Помимо этого Трапезундская империя признавала себя вассалом Конийского султаната и в обмен на защиту обещала ежегодно выплачивать дань (12 000 золотых, 500 коней, 2000 коров, 10 000 баранов и 50 вьюков с разными товарами) и выставлять войско по требованию султана.

Смерть 
Кей-Кавус I умер в 1219 году от туберкулёза лёгких.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Азии XIII века